Turniej Czeski w skokach narciarskich (ang. Bohemia Ski Jumping Tournament, niem. Bohemia Springertournee) była to impreza organizowana w ramach zawodów FIS (FIS Race). W latach 1960-1996 na skoczniach w  miejscowościach Harrachov, Szpindlerowy Młyn, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Nysą, Trutnov, Bańska Bystrzyca, Plavy i Liberec odbyły się 32 edycje (z 37 zaplanowanych) tej imprezy.

Konkursy przeprowadzone w latach 1981-1996 były zaliczane jednocześnie do klasyfikacji generalnej tego turnieju, jak i Pucharu Europy, Pucharu Kontynentalnego lub Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Medaliści Turnieju Czeskiego w skokach narciarskich

Najwięcej razy na podium podczas Turnieju Czeskiego w skokach narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Zawody w skokach narciarskich